Pavelić oder Pavelic ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Pavelić (Politiker, 1869) (1869–1938), jugoslawischer Politiker
 Ante Pavelić (1889–1959), kroatischer Jurist, faschistischer Politiker und Diktator 1941 bis 1945
 Krešimir Pavelić (* 1952), Molekularbiologe, Krebsforscher und Generalsekretär der European Molecular Biology Organization (EMBO) 
 Mario Pavelic (* 1993), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pavelich